Па́вел Ю́рьевич Шэн (род. 14 августа 1999, Уфа, Башкортостан, Россия) — российский хоккеист, воспитанник уфимского и югорского хоккея, нападающий клуба КХЛ «Адмирал».

Биография 
Родился в Уфе. Имеет китайские корни. Дед по отцовской линии — китаец. В подростковом возрасте переехал в Нижневартовск. В 2018 году вернулся в Уфу. В июле 2019 года подписал контракт новичка с клубом «Бостон Брюинз». Также выступал за Молодёжную сборную России.

Участник Кубка вызова МХЛ 2017.

Статистика выступлений 
 По состоянию на конец сезона 2020/2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте КХЛ 
 Профиль на сайте ВХЛ 
 Профиль на сайте МХЛ 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Мамонты Югры»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Торос»
Игроки ХК «Толпар»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки ХК «Сочи»
Игроки ХК «Ростов»
Игроки ХК «Адмирал»